Fin de fiesta puede hacer referencia a:

Fin de fiesta, novela de la escritora argentina Beatriz Guido publicada en 1958.
Fin de fiesta, película argentina de 1960 dirigida por Leopoldo Torre Nilsson.
Fin de fiesta, película mexicana de 1972 dirigida por Mauricio Walerstein.